Les réactions à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 font suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant commencé le  qui s'inscrit dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Celles-ci s'articulent principalement autour de trois positions : les parties qui condamnent spécifiquement le président russe Vladimir Poutine pour avoir autorisé une action militaire illégale au regard du droit international, les parties qui adoptent une position de neutralité et les parties qui approuvent l'action militaire et dénoncent le rôle de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

Institutions internationales 
  :
 le , le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, considère la reconnaissance des républiques séparatistes par Moscou . Elle est .
 Le , un projet de résolution pour condamner l’attaque militaire russe en Ukraine et demandant le retrait immédiat des troupes russes est présenté par l'Albanie et les États-Unis. Il reçoit un vote contre, celui de la Russie, 11 votes pour et trois abstentions (Émirats arabes unis, Chine et Inde). En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie a fait usage de son droit de veto qui lui permet de rejeter ce projet de résolution.
 Le , le Conseil de sécurité adopte la résolution 2623 (2022) pour convoquer une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale, afin d'étudier la situation en Ukraine : n'ayant besoin que d'une majorité de neuf voix, sans possibilité de veto, le Conseil adopte la résolution par 11 voix pour, une voix contre (Russie), et les abstentions de l'Inde, de la Chine et des Émirats arabes unis. À la date du 28 février 2022, il n'y a eu que 11 sessions extraordinaires d’urgence dans l’histoire de l’ONU.
 Le , une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, A/ES/11/L.1, intitulée « Agression contre l'Ukraine », est adoptée par 141 pays contre 5 (Russie, Belarus, Corée du Nord, Érythrée et Syrie) et 35 abstentions dont la Chine et l'Inde. La résolution adoptée massivement ,  et déplore  affirmant  de ce pays, y compris de , fustigeant également .
 Le 23 avril, 2022, l'Onu cherche de mettre en place un « groupe de contact humanitaire » qui réunit la Russie et l’Ukraine.
  : le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a condamné l'agression russe le , qu'il décrit comme une attaque imprudente et menaçant la vie de nombreux civils. Il ajoute que les membres de l'OTAN vont se rencontrer afin de . Il utilise la Force de réaction de l'OTAN et redéployant des unités vers l'est, Constanta, Pologne...
 OCDE : l'Organisation de coopération et de développement économiques annonce le 25 février 2022 la clôture du processus d'adhésion de la Russie, et la fermeture de son bureau à Moscou.
  OEA : l'Organisation des États américains publie une déclaration condamnant l'invasion russe et définissant cette agression comme le  et comme constituant une .
  : le président Macky Sall et le président de la Commission Moussa Faki exhortent les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez le feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques sous l'égide des Nations unies.
  Union européenne : voir ci-dessous.
  Conseil de l'Europe : la Russie est suspendue de sa participation à cette organisation à partir du 25 février.
  : les membres se déclarent  et appellent au dialogue pour rechercher une solution pacifique car . Le communiqué ne mentionne à aucun moment la Russie.

Réactions gouvernementales

Afrique 
  : le président Cyril Ramaphosa appelle à une médiation entre les deux parties sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations unies.
  : le ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré qu'il . Il a également appelé les Algériens en Ukraine à respecter les instructions données par l'ambassade d'Algérie en Ukraine.
  : le Premier ministre Moustafa Madbouli a déclaré que son gouvernement surveillait la crise et a exprimé le souhait que la situation soit résolue rapidement.
  : la ministre des Affaires étrangères Shirley Ayorkor Botchway a condamné l'invasion russe.
  : le Libéria a condamné l'invasion russe.
  : la ministre des Affaires étrangères Najla Mangoush a condamné l'intervention militaire russe en Ukraine en tant que violation du droit international et a appelé Moscou .
  : le président Lazarus Chakwera a exhorté la Russie à retirer ses forces d'Ukraine.
  : le pays a réitéré son soutien au respect de l'intégrité territoriale de tous les États des Nations unies.
  Le pays refuse de prendre position sur le conflit en s'appuyant sur sa tradition de neutralité, tout en critiquant l'Ukraine sur son appel aux volontaires internationaux (voir Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine).
  : dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères appelle au dialogue afin de préserver la vie des citoyens innocents et de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région.

Amérique 
  : le président Alberto Fernández a déploré l'invasion et a demandé . Le ministère des Affaires étrangères et du Culte a également condamné l'usage de la force et a appelé la Russie à respecter la charte des Nations unies et le droit international.
  : le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'en tant qu', la Bolivie exhorte la Russie et l'Ukraine à éviter le recours à la force et à rechercher la désescalade diplomatique . Cependant, le gouvernement bolivien n'a pas explicitement condamné l'invasion russe, évoquant plutôt un .
  : le président Jair Bolsonaro a déclaré que le Brésil  et ne va pas  concernant l'invasion russe de l'Ukraine. Il précise : . Jair Bolsonaro se déclare  lors du conflit. Son opposant, Luiz Inácio Lula da Silva, déclare quant à lui que Zelensky 
  : l'ambassadeur à l'ONU Bob Rae déclare le  qu'il s'agit d'une  de la part d'un membre du conseil de sécurité de l'ONU. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a condamné au nom de son pays l'attaque russe, déclarant qu'il s'agissait d'une violation du droit souverain de l'Ukraine et de son territoire.
  : le président élu Gabriel Boric a condamné .
  : le président Iván Duque a déclaré que la Colombie  et qu'elle considère l'invasion comme une violation du droit international et de la charte des Nations unies.
  : le gouvernement cubain rejette la responsabilité de la crise en Ukraine sur les États-Unis et affirme que la Russie a un droit de . Il déclare cependant que le conflit doit être résolu par voie diplomatique.
  : le président Guillermo Lasso a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est . Il a toutefois ajouté que l'Équateur n'envisageait pas de suspendre ses relations diplomatiques avec la Russie.
  : le président Joe Biden dénonce le 24 février une .
  : le Premier ministre Andrew Holness condamne l'invasion russe, déclarant que .
  : le secrétaire aux Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard déclare, au nom du président Andrés Manuel López Obrador, que le Mexique rejette et condamne l'invasion russe. Il exige la cessation des hostilités afin de parvenir à une résolution pacifique.
  : le président Daniel Ortega déclare soutenir le déploiement des troupes russes après la reconnaissance par Vladimir Poutine des régions séparatistes à l'est de l'Ukraine.
  : le ministre des Affaires étrangères César Landa a déclaré dans un communiqué : .
  : le président Luis Alberto Lacalle Pou condamne  menées par la Russie et rappelle que l'Uruguay .
  : le président Nicolas Maduro, dont le pays achète des armes à la Russie, apporte son soutien à la Russie, déclarant que .

Asie

Pays hors Chine 

  : le ministère des Affaires étrangères annonce que .
  : le gouvernement arménien a exprimé .
  : Le 27 février, la Corée du Nord juge les États-Unis responsables de la crise en Ukraine.
  : le président sud-coréen Moon Jae-in a assuré que son pays se joindrait aux sanctions économiques internationales contre la Russie.
  : le conseiller présidentiel Anwar Gargashe a encouragé  mais le pays ne prend pas position car cela .
  : le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé à un arrêt immédiat de la violence en Ukraine lors d'un appel téléphonique avec Vladimir Poutine le 24 février. Le gouvernement indien s'est cependant abstenu de prendre position sur la question.
  : le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian juge que  mais en .
  : Yaïr Lapid, ministre des Affaires étrangères d'Israël a déclaré qu'. Israël est le premier pays à installer un hôpital de campagne à Mostyska en Ukraine, dans l'ouest du pays, capable d'accueillir simultanément 150 patients. 
  : le premier ministre Fumio Kishida a annoncé devant des journalistes : . Le Premier ministre a ajouté que le Japon . Le gouvernement japonais réunit le  son conseil de sécurité national. Plus tôt dans la même journée, le premier ministre Fumio Kishida déclare envisager des sanctions supplémentaires.
  : le ministère libanais des Affaires étrangères a condamné l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie et a appelé Moscou à .
  : le Premier ministre pakistanais Imran Khan a exprimé ses regrets concernant la situation actuelle et a déclaré que ce conflit n'était dans l'intérêt de personne. Il a également souligné la conviction du Pakistan que les différends doivent être résolus par le dialogue et la diplomatie.
  : le ministère des affaires étrangères de Singapour a déclaré que  et que .
  : le président syrien Bachar el-Assad a salué l'invasion russe, la présentant comme une  et a accusé les nations occidentales d'utiliser .
  : le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a exprimé sa  et a déclaré qu'il soutenait .
  : le président Recep Tayyip Erdoğan affirme  qu'il qualifie de .

Chine 
L'ambassadeur chinois aux Nations unies, Zhang Jun a exhorté le  toutes les parties à la retenue et à éviter l'escalade des tensions, et a déclaré au Conseil de Sécurité de l'ONU que la porte de sortie vers une solution pacifique n'était pas complètement fermée et ne devrait pas l'être. La Chine ne prend pas de position officielle, mais exclut l'utilisation du terme  et se contente de suivre la situation comme l'a indiquée Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il est également à noter que la Chine admet , une position qui tranche avec la plupart des réactions internationales.

Outre les communiqués du Parti communiste chinois, le conflit a suscité de nombreuses réactions sur la réponse que doit apporter la Chine, notamment dans le cadre des tensions qu'elle entretient avec les États-Unis depuis le  du président Barack Obama. L'universitaire Hu Wei basé à Shanghai a ainsi proposé dès le  dans un papier traduit par la suite le  et censuré en Chine depuis, de couper les liens avec la Russie qui s'isole sur la scène internationale. Cet isolement de Moscou pourrait entrainer Pékin dans une même dynamique, ce qui ne serait pas dans les intérêts chinois. Si ces prises de positions sont émises à titre individuel, elles reflètent tout de même un dilemme chinois sur la question ukrainienne.

Des entreprises (comme Sentinel Labs) spécialisées en cybersécurité ont repéré des campagnes d'hameçonnage menées par Scarab, un groupe de cyberpirates basés en Chine. Sentinel Labs publie une analyse des attaques de Scarab en Ukraine. Sentinel Labs indique que c'est .

Europe

Union européenne 

Réunis en Conseil européen extraordinaire le 24 février 2022, les dirigeants européens condamnent  qui  et décident du principe de nouvelles sanctions qui visent l'économie et les élites russes.

Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne, publie le , une tribune dans laquelle il écrit : « L’ampleur de l’invasion montre que l’intention de Vladimir Poutine est bien d’occuper le pays, d’y détruire la démocratie et d’installer un gouvernement fantoche à Kiev. Ce qui est en question, c’est donc la survie de l’Ukraine en tant qu’État indépendant, une menace très grave pour la sécurité européenne. Les inquiétudes exprimées par la Russie en matière de sécurité n’étaient visiblement qu’un prétexte visant avant tout à protéger le régime russe d’une contagion démocratique. Ce qui explique cette agression n’est en effet ni la défense des minorités russophones, ni l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’OTAN, ni le déploiement imaginaire d’armes nucléaires aux frontières de la Russie. Le fond de l’affaire réside dans la nature de plus en plus autoritaire du régime de Vladimir Poutine, dans sa conviction profonde que l’extension de la liberté et de la démocratie à ses frontières constituerait une menace existentielle pour son pouvoir. Il s’agit pour lui de siffler la fin de la récréation démocratique de l’Ukraine, un acte bel et bien prémédité ».

Le , le Parlement européen adopte une résolution en 52 points qui . 676 députés européens participent au vote : 637 députés en faveur, 13 députés votent contre et 26 députés s'abstiennent. Les  qui ont voté contre sont : Clare Daly et Mick Wallace des Indépendants pour le changement (Irlande), Özlem Demirel et Martin Schirdewan de Die Linke (Allemagne), Francesca Donato indépendante (ex Ligue du Nord) (Italie), Marcel de Graaff du Parti pour la liberté (Pays-Bas), Ioánnis Lagós de Conscience populaire nationale (ex Aube dorée) (Grèce), Leftéris Nikoláou-Alavános et Konstantínos Papadákis du Parti communiste de Grèce, Sandra Pereira et João Pimenta Lopes du Parti communiste portugais, Miguel Urbán Crespo d'Anticapitalistas (ex Podemos) (Espagne), Tatjana Ždanoka de l'Union russe de Lettonie.

À l'issue du sommet de l'Union européenne à Versailles les 9 et 10 mars 2022, les 27 chefs d’État et de gouvernement excluent une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne mais affirment : .

Le 16 juin, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Roumanie ont confirmé soutenir la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. La France a aussi prévu de leur livrer à l'Ukraine 6 Caesars additionnels et de mettre en place un laboratoire mobile d'analyses ADN ayant pour objectif de contribuer à la collectif de preuves des crimes de guerre commis par la Russie. En réaction, Volodymyr Zelensky a indiqué être "prête à travailler" pour faire de l'Ukraine "un membre de plein droit" de l'Union européenne.

Pays de l'Union européenne 
  : le , le chancelier allemand Olaf Scholz condamne les actes russes en déclarant notamment qu'il s'agit d' des droits internationaux. L'ancienne chancelière Angela Merkel accuse la Russie de mener une guerre d'agression contre l'Ukraine. Le 27 février 2022, la guerre en Ukraine pousse le chancelier allemand Olaf Scholz à prendre une décision à laquelle l’Allemagne ne voulait pas se résoudre, annonçant « une augmentation massive des dépenses de la Bundeswehr » et reconsidère donc complètement ses politiques militaire et étrangère.
  : le Premier ministre belge Alexander De Croo condamne fermement l'attaque russe et estime .
  : la Bulgarie a condamné l'invasion le  et le Premier ministre Kiril Petkov a déclaré .
  : le Danemark a qualifié le  de .
  : le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez déclare sur le réseau social Twitter dès le  que l'Espagne condamnait , et que l'Espagne apportait sa solidarité avec le gouvernement ukrainien. Il a également déclaré rester en proche contact avec ses partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN.
  : Sauli Niinistö, président de la Finlande, non-membre de l'OTAN, a condamné l'attaque russe, dénonçant .
  : l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a déclaré que  le . Le président de la République française, Emmanuel Macron, a condamné sur Twitter l'action russe au nom de la France et a apporté sa solidarité à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Le même jour, il s'adresse aux Français à 13h30 à la télévision en qualifiant cette invasion d'. Il estime que  et assure que  à cet acte de guerre qui aura . Il évoque également le retour des .
  : le premier ministre Kyriákos Mitsotákis qualifie l'invasion russe de  et de .
  : le président János Áder a fermement condamné l'invasion russe, que . Le Premier ministre Viktor Orbán a, quant à lui, déclaré qu'.
  : le Premier ministre italien Mario Draghi, a condamné, jeudi , dans un communiqué de presse, l'opération militaire russe en Ukraine, la qualifiant d'.
  : le Premier ministre irlandais Micheál Martin a déclaré le 24 février « Je condamne totalement, dans les termes les plus forts possibles, l'attaque indéfendable de la Russie contre le peuple souverain d'Ukraine. Nos premières pensées vont vers eux ». Le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney a réagi à son homologue russe Sergueï Lavrov, qui avait déclaré lors d'une conférence de presse « Que penserait la Grande-Bretagne si l’Irlande interdisait l’usage de l’anglais ? », dans un tweet « Ne mêlez pas l’Irlande à la discussion en essayant de justifier une guerre injustifiable. L’Irlande et le Royaume-Uni sont un exemple de la manière dont deux pays au passé difficile ont trouvé le moyen de construire et de maintenir un processus de paix tout en garantissant l’absence de violence ».
  : le gouvernement polonais, le , a demandé l'activation de l'article 4 du Traité de l'Atlantique nord visant à des consultations lorsqu'un pays membre de l'alliance sent sa sécurité menacée.
  : le , le gouvernement portugais déclare que . Membre de l'OTAN, le Portugal se met à sa disposition pour . Le premier ministre, António Costa, annonce aussi que .
  : Le président roumain Klaus Iohannis condamne, le 24 février, l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine via Twitter. Il a plus précisément déclaré que .
  : la Suède, non membre de l'OTAN, a condamné l'attaque russe, dénonçant .
  : le président Miloš Zeman a comparé Vladimir Poutine à un  et qualifié l'invasion de l'Ukraine d'. Le 7 avril, la République Tchèque est le premier pays de l'OTAN à livrer d'anciens chars soviétiques à l'Ukraine.

Pays hors-UE 

  : le Président de la république d'Albanie, Ilir Meta, a convoqué une réunion du conseil de sécurité de l'ONU le 24 février, et a réalisé un communiqué dénonçant fermement l'attaque russe sur l'Ukraine ; tandis que le ministre pour l'Europe et aux Affaires étrangères, Olta Xhaçka et l'ambassadeur au sein du conseil de sécurité de l'ONU Ferit Hoxha ont rejoint la décision des États-Unis de réaliser un vote au sein du conseil de sécurité des Nations unies dénonçant l'acte russe, avec pour intention de forcer la Russie à utiliser son droit de veto.
  : le gouvernement d'Andorre a déclaré le  condamner l'invasion et Xavier Espot, le chef du gouvernement d'Andorre, a indiqué que la guerre n'est pas une solution.
  : alliée de Moscou ; le président Biélorusse Alexandre Loukachenko rappelle toutefois que ses .
  : la présidente moldave, Maia Sandu, condamne l'acte de guerre de la Russie envers l'Ukraine. Elle ajoute également que le pays se tient prêt à accepter des dizaines de milliers de personnes fuyant l'Ukraine et a juré de garder les frontières ouvertes pour aider. Le jeudi 17 mars, l'UE a signé un accord à titre provisoire avec la Moldavie — non membre de l’UE — pour permettre à Frontex de fournir au pays un soutien opérationnel en déployant des équipes frontalières pour procéder aux vérifications, aux enregistrements et à la surveillance aux frontières.
  : le gouvernement monégasque déclare soutenir . Quelques jours plus tard, le prince Albert II condamne .
  : le président du Monténégro, Milo Đukanović, a condamné l'invasion russe, déclarant que celui-ci « viole tous les principes fondamentaux du droit international, sape la sécurité européenne, et met en danger sa stabilité. Nous nous joignons aux appels des chefs d'État européens pour demander à la Russie d'arrêter d'urgemment les hostilités, retirer ses forces d'Ukraine et respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine ».
  : la Norvège, membre de l'Alliance atlantique, a condamné une  et annoncé le déplacement de son ambassade de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays.
  : le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré le  que le président russe, Vladimir Poutine, . Il qualifie Vladimir Poutine de . Il promet d'. Le 16 juin le Royaume-Uni a sanctionné le patriarche Cyrille, chef de l'Eglise orthodoxe russe, dans le cadre d'une nouvelle salve de mesures de rétorsions en réponse à l'invasion de l'Ukraine. 
  : le président Aleksandar Vucic, qui entretient de bonnes relations avec la Russie, adopte une position de compromis face à l'invasion russe en Ukraine, pour ne pas fâcher Moscou, ni l'Union européenne. La Serbie ne prend aucune sanction contre aucun pays.
  : la Suisse, non membre de l'OTAN, . Elle appelle Moscou à cesser  et à retirer ses troupes du territoire ukrainien.

Océanie 
  : le Premier ministre d'Australie, Scott Morrison, a condamné l’ de la Russie en annonçant une  de sanctions contre des personnes civiles ou morales russes.
  : les États fédérés de Micronésie rompent leurs relations diplomatiques avec la Russie.
  : Aiyaz Sayed-Khaiyum, qui dirige le gouvernement pendant que le Premier ministre Frank Bainimarama reçoit des soins médicaux, condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie et soutient les appels du secrétaire général des Nations unies António Guterres au respect du droit international.
  : la Première ministre Jacinda Ardern a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a appelé la Russie à se retirer immédiatement de l'Ukraine afin d'éviter des pertes humaines . À la mi-mars, le pays gèle des avoirs russes dans le pays.

Neuf des quatorze États souverains d'Océanie membres des Nations unies signent le projet de résolution S/2022/155 du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant les opérations militaires russes en Ukraine : Australie, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Samoa. Le , les quatorze États océaniens votent tous en faveur de la résolution A/ES-11/L.1 de l'Assemblée générale des Nations unies qui « déplore dans les termes les plus énergiques l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine ».

La Russie nomme l'Australie, les États fédérés de Micronésie et la Nouvelle-Zélande parmi les pays hostiles auxquels la Russie pourra appliquer des sanctions. Un décret russe autorise notamment les créditeurs russes à rembourser en roubles (monnaie dont la valeur a nettement diminué du fait de sanctions étrangères) tout emprunt auprès de prêteurs australiens, micronésiens ou néo-zélandais.

Réactions non-gouvernementales

Autorités sportives internationales 
  CIO : le Comité international olympique condamne la violation de la trêve olympique  garantie par une résolution votée par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2021. Il demande instamment  et . Puis, le 28 février, le CIO les exhorte à bannir les sportifs et officiels russes et biélorusses de la totalité de leurs compétitions internationales, et prend clairement position pour l'Ukraine et sa « communauté olympique », ce qui constitue une décision historique pour l'institution lausannoise, qui avait jusque là et durant toute son histoire, observé une stricte neutralité politique.
 Formule 1 : le , le pilote Sebastian Vettel annonce qu'il ne participera pas au Grand Prix de Russie. Le même jour, l'écurie américaine Haas annonce retirer les couleurs russes de sa voiture un jour avant la fin des essais des voitures au Grand Prix automobile d'Espagne : son sponsor est la compagnie russe Uralkali. Le 25 février, Formula One annonce l'annulation du Grand Prix de Russie 2022, avant de rompre son contrat avec le promoteur du Grand Prix, signifiant que les prochaines années, elle n'ira plus courir en Russie. 
  IPC : le Comité international paralympique rejoint le CIO et condamne la violation de la trêve olympique alors que les Jeux paralympiques de Pékin 2022 doivent se tenir à partir du . Andrew Parsons, président de l'IPC déclare à ce sujet : . Après avoir dans un premier temps admis les athlètes russes et biélorusses sous « bannière neutre », l'IPC fait volte face le 3 mars, et s'accordant avec les recommandations du CIO, les exclut des Jeux paralympiques qui commencent le lendemain, expliquant notamment sa décision par le fait que « de nombreux comités paralympiques, équipes et athlètes ont menacé de ne pas concourir, mettant en danger la viabilité des Jeux paralympiques de Beijing 2022 ». L'exclusion concerne un total de 83 para-athlètes.
 UEFA : l'UEFA  et se déclare  ; le  lors du début du match Barcelone - Naples en Europa League ont déployé une banderole avec « Stop War » inscrit dessus. Le 25 février, l'UEFA annonce la relocalisation de la finale de la Ligue des Champions, de Saint-Pétersbourg à Paris.
 UEFA et FIFA : les deux fédérations internationales du football, l'européenne et la mondiale, décident ensemble le 28 février de suspendre les clubs russes et l'équipe nationale de toute compétition « jusqu'à nouvel ordre », ce qui de facto, entraîne sa non-participation aux matches de barrage pour la qualification à la Coupe du monde 2022 et par conséquent son absence à la compétition qui se déroulera au Qatar.

Acteurs culturels 
 Eurovision : l'Union européenne de radio-télévision (UER) annonce le 25 février 2022 que la Russie est exclue du concours Eurovision de la chanson 2022. L'UER réaffirme être une institution « apolitique », mais légitime sa décision par une volonté de ne pas « jeter l'opprobre » sur le concours.
  : le , le maire de Munich, Dieter Reiter, et l'orchestre philharmonique demandent à Valery Gergiev  avant le  faute de quoi il sera mis fin à la relation contractuelle entre le chef russe proche de Vladimir Poutine et l'orchestre munichois.
  : un collectif de responsables de lieux culturels parmi lesquels Alexander Neef, directeur de l'Opéra de Paris, adresse à la presse le communiqué suivant : . La Philharmonie de Paris a annoncé lundi 28 février, au cinquième jour de la guerre en Ukraine, avoir annulé des concerts du chef d'orchestre Valery Gergiev .
  : le maire de Milan, Giuseppe Sala, et le directeur de la Scala, Dominique Meyer, appellent le 24 février le chef d'orchestre Valery Gergiev, proche de Vladimir Poutine, à clarifier sa position à propos de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en lui demandant de faire une déclaration plaidant pour une solution pacifique du conflit ; à défaut, la présence de Valery Gergiev à Milan pourrait être compromise. Le teatro San Carlo de Naples publie sur son compte twitter la photo de l'un des moments forts de la mobilisation montrant l'étreinte entre la soprano ukrainienne Lioudmyla Monastyrska et la mezzo-soprano russe  à l'issue de la représentation d'Aida de Giuseppe Verdi samedi 26, légendée par le message suivant : .
  : l'orchestre philharmonique de Rotterdam demande à Valery Gergiev de  ; à défaut, ses prochains concerts avec l’orchestre et le festival Gergiev de septembre seraient annulés.
  : le Royal Opera House de Londres a annoncé l'annulation des représentations du ballet du Bolchoï prévues pour la saison estivale qui en était à l'étape finale de sa planification.
  : le 28 février, le Verbier Festival demande et accepte la démission de Valery Gergiev et le Festival de Lucerne déprogramme ses concerts.
  : après un appel à protester devant la salle de concert, le Carnegie Hall et l'Orchestre philharmonique de Vienne annoncent conjointement le remplacement au pied levé de Valery Gergiev par le chef du Metropolitan Opera de New York, Yannick Nézet-Séguin. Les deux institutions précisent que le pianiste russe Denis Matsouïev, également soutien de Vladimir Poutine, ne donnera pas le concert prévu.
 Art lyrique : de nombreux artistes lyriques, dont la liste augmente de jour en jour, affichent sur leurs réseaux sociaux leur soutien au peuple ukrainien.
 Les chefs d'orchestre Semyon Bychkov (né à Léningrad et naturalisé américain), Oksana Lyniv (ukrainienne), Lorenzo Viotti (suisse) ont condamné l’attaque. Vladimir Jurowski (russe, installé en Allemagne) a joué l'hymne ukrainien en ouverture de concert avec le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.
 Anna Netrebko, soprano russe, et Yusif Eyvazov, ténor azerbaïdjannais, questionnés sur leur positionnement, ont publié conjointement le message suivant : .
 Le 2 mars, EA Sport annonce retirer toutes les équipes russes (nationale et clubs) de son jeu FIFA 22.

Autorités religieuses 

Quelques heures après le début de l'invasion le , le ministre des affaires étrangères du Vatican, Pietro Parolin, appelle à  et à trouver une solution pacifique au conflit. Le pape François appelle à jeûner et prier pour la paix le mercredi des Cendres, . Le , il s'entretient avec l'ambassadeur de Russie près le Saint-Siège.

Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe appelle à la paix, et la Conférence épiscopale polonaise  à accueillir les réfugiés.

Le patriarche de Constantinople, Bartholomée, condamne l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et appelle à une résolution pacifique.

Le primat de l'Église grecque-catholique ukrainienne, Sviatoslav Chevtchouk, appelle à . Le primat de l'Église orthodoxe d'Ukraine Épiphane dénonce . Le primat Onuphre de l'Église orthodoxe ukrainienne condamne l'agression russe et demande à Vladimir Poutine .

Le patriarche de Moscou, Cyrille, demande de prier pour la paix, de protéger les civils et de porter assistance aux réfugiés et aux blessés. Par ailleurs, le patriarche Cyrille soutient l'idée nationaliste d'une unité, notamment religieuse, entre la Russie et l'Ukraine, ce qui a provoqué le schisme orthodoxe de 2018. Il qualifie le  de  ceux qui s'opposent à l'unité entre Russie et Ukraine. En réaction, dans certaines églises d'Ukraine le nom du patriarche Cyrille n'est plus prononcé pendant les offices.

Le mercredi 16 mars, le pape François et le patriarche Cyrille de Moscou ont un entretien en visioconférence au cours duquel ils sont convenus que « L’Église ne doit pas utiliser la langue de la politique mais le langage de Jésus ». « Nous sommes pasteurs du même saint peuple qui croit en Dieu, dans la Très Sainte Trinité, dans la Sainte Mère de Dieu : nous devons pour cela nous unir dans l’effort d’aider la paix, d’aider celui qui souffre, de chercher les voies de la paix, pour arrêter le feu ».

Le pape François  annonce consacrer la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie le , fête de l'Annonciation. Ce geste qui demande la fin du conflit est vu comme une référence aux Secrets de Fátima. En mai, dans le cadre d'un entretien avec des revues jésuites européennes, le souverain pontife a dénoncé "la brutalité et la férocité avec lesquelles cette guerre est menée par les troupes, généralement des mercenaires, utilisés par les Russes". Il a également souligné que "le danger est que nous ne voyons que cela, qui est monstrueux, sans avoir tout le drame qui se joue derrière cette guerre, qui a peut-être été, d'une certaine manière, provoquée ou non empêchée". Pour lui, "la troisième guerre mondiale a été déclarée". 

Plusieurs intellectuels et théologiens orthodoxes russes dénoncent comme étant une hérésie la notion de  utilisée par le patriarche Cyrille et par Vladimir Poutine pour justifier l'invasion.

Le , l'Église orthodoxe ukrainienne, dépendante du patriarcat de Moscou, annonce rompre avec l'Église orthodoxe russe et dénonce le patriarche Cyrille de Moscou.

En septembre 2022, à la suite de la mobilisation partielle de civils russes le patriarche orthodoxe Cyrille de Moscou a exhorté ses fidèles à rejoindre l'armée pour combattre en Ukraine, précisant si une personne  .

Internet

Union européenne 
 L'Union européenne a ordonné le blocage de RT et Sputnik par l'adoption du règlement 2022/350 du Conseil du 1er mars 2022 ainsi que par l'adoption de la décision PESC 2022/351 du même jour. Le 30 mars 2022, le président du Tribunal de l'Union européenne rejetait par la voie d'une ordonnance en référé la demande portée par RT France d'annulation de ces décisions.

Mobilisation collective 
 Call Russia
 L'initiative Call Russia, créée à l'initiative d'un groupe de citoyens lituaniens, permet à des locuteurs russes d'appeler aléatoirement des citoyens russes (40 millions de numéros de téléphones disponibles) et propose d'échanger sur la situation relative au conflit en cours. L'initiative fournit à la fois le dispositif d'appel et des conseils pour conduire la conversation.
 Le mouvement Résistance féministe antiguerre est une communauté russophone décentralisée (31 499 abonnées): Cette communauté qui utilise la plate-forme de messagerie instantanée Telegram est auto-organisée pour gérer des actions de résistance antiguerre
 Lev Ponomarev, militant politique russe engagé dans la défense des droits de l'Homme a lance une pétition intitulée "Arrêtez la guerre avec l'Ukraine !". Le texte, qui appelle les citoyens russes à dire "non" à la guerre, dépassait en mars 2022 1 million de signatures avec l'objectif de 1,5 million.
 Anonymous
 Le 24 février 2022, le mouvement hacktiviste Anonymous déclare la cyberguerre contre le gouvernement russe.
 Le site de Russia Today, la chaîne d’information financée par l’État russe, subit sa première attaque.
 Le 27 février, le site du fabricant d'armes biélorusse Tetraedr est piraté et  d'e-mails et documents sont mis en ligne. Le même jour, la messagerie interne du groupe de ransomware Conti est piratée et plus d'un an de conversations secrètes sont publiées. Ce groupe de hackers est affilié à Poutine et cible des Anonymous depuis longtemps.
 Le 28 février, les hacktivistes bloquent le site de l'agence TASS, remplaçant la page d'accueil par le message  (Chers citoyens. Nous vous exhortons à arrêter cette folie, n'envoyez pas vos fils et maris à une mort certaine. Poutine nous fait mentir et nous met en danger). Le collectif également revendique d'autres piratages qui eux restent non confirmés. Le site du Kremlin se retrouve bloqué pendant plusieurs heures et des chaines de télévision publiques sont piratées pour diffuser des vidéos sur la situation en Ukraine. Si le site du Kremlin a bien été bloqué, la Russie dément ces attaques. Le site NetBlocks, spécialisé dans la surveillance de l’Internet, confirme que de nombreux sites russes ont bien été désactivés. Parmi les cibles des attaques par DDoS : les sites gouvernementaux russes et biélorusses, Gazprom…
 Le même jour, les Anonymous interceptent le flux de communication des militaires russes et s'introduisent dans la base de données du Ministère de la Défense.  documents y sont volés et mis en ligne .
 Le  mars, ils publient les fréquences-radio utilisées par l'armée russe en Ukraine et le site de l'agence Tass subit de nouvelles attaques.
 Le 6 mars, le groupe polonais Squad303, affilié aux Anonymous, lance une application permettant d'envoyer automatiquement et aléatoirement des sms sur des numéros de téléphone de particuliers et entreprises russes. Ces messages documentent la réalité de l'invasion de l'Ukraine. Le 13 mars, le groupe annonce avoir déjà fait transiter plus de 7 millions de messages envoyés du monde entier vers la Russie.
 Le 10 mars, 820 Go de documents sont volées au Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse et mis en ligne.
 Le 21 mars, Anonymous annonce avoir piraté des imprimantes-réseau en Russie et avoir déclenché à distance l'impression de 40.000 documents expliquant comment passer outre les blocages anti-propagande, comment utiliser le réseau Tor, le tout accompagné d'un message dénonçant les mensonges du gouvernement russe. L'annonce a été peu après confirmée par des journalistes ayant contacté des responsables de la sécurité d'entreprises ciblées.
 Le 03 avril, les noms, dates de naissance, adresses et passeports des 120 000 soldats russes participant au conflit sont mis en ligne par les Anonymous.
 Le même jour, en analysant des images de la télévision russe, le groupe de volontaires ukrainiens InformNapalm identifie le lieutenant colonel Azatbek Omurbekov comme étant le leader de la  brigade de fusiliers motorisés positionnée à Boutcha et responsable du massacre. Ils publient également toutes ses données personnelles (adresse, numéro de téléphone, email…).
 Le 04 avril, ce sont 900 000 e-mails du groupe de la radio-télévision publique russe (VGTRK) qui sont détournés et publiés sur le site de DDoSecrets, une organisation d'investigation spécialisée dans les fuites sur internet.

Le 24 janvier, un groupe de cyberactivistes biélorusses composé d'une trentaine de personnes a revendiqué une action de piratage des serveurs du réseau ferroviaire biélorusse Belarusian Railroad afin de ralentir l'avancée des forces armées russes.
Army SOS
Army SOS est une organisation qui a développé Kropyva, une application de cartographie qui permet de marquer les positions ennemies. Disponible pour les téléphones Android, elle vise à aider les artilleurs ukrainiens sur le terrain, notamment au niveau de la coordination. Concernant la communication entre les différentes pièces d'artillerie, les données sont transférées par liaison chiffrée ou bien par satellite.

Entreprises 
L'école de management de Yale a créé un observatoire de plus de 1000 entreprises pour suivre leur réaction à la crise ukrainienne.
 Activision Blizzard
 Le 5 mars, Activision Blizzard a annoncé avoir suspendu les nouvelles ventes de jeu en Russie.
Airbnb
Le 4 mars, Airbnb a annoncé la suspension de toutes ses activités en Russie et en Biélorussie. 
Amazon
Le 13 mars, Amazon a annoncé avoir suspendu l'expédition de produit de détail aux clients basés en Russie et en Biélorussie, par ailleurs les clients de ces mêmes pays ne pourront plus créer de nouveau compte Amazon ni de souscrire à un abonnement Amazon Prime. 
AMD et Intel
Le 3 mars, les deux entreprises américaines AMD et Intel ont annoncé suspendre les ventes de puces à la Russie et à la Biélorussie.  
 Apple
 Le  mars, le géant américain Apple a suspendu la vente de ses produits et limité ses services en Russie. Dans la foulée, Apple a également annoncé avoir retiré de l'App Store les médias Russia Today et Sputnik News, sauf en Russie. 
 Cogent
 Cogent est une entreprise américaine et principal fournisseur d'accès en Russie a fait le choix de couper Internet par crainte que le réseau ne soit utilisé par la Russie pour mener des cyberattaques. Cogent fournit  des services au moteur de recherche russe Yandex, qui a récemment commencé à avertir les utilisateurs russes recherchant des informations sur l'Ukraine qu'il peut y avoir des informations peu fiables en ligne. 
 Disney
 Dans un communiqué, Disney a annoncé avoir suspendu la sortie de film en Russie.
DuckDuckGo
Le 10 mars, le moteur de recherche DuckDuckGo a annoncé qu'il déclasserait de ses résultats de recherche les sites identifiés comme vecteur de diffusion de la propagande russe et les informations mensongères sur l'Invasion de l'Ukraine par la Russie de 2022.
 Epic Games
 La société de jeux vidéo, Epic Games, a décidé d'arrêter les transactions commerciales avec la Russie. De ce fait, il n'est désormais plus possible d'accéder à la boutique en ligne depuis la Russie.
 Google
 Le  mars, l'hébergeur de vidéo en ligne YouTube a annoncé avoir suspendu l'accès aux contenus des deux médias russes : RT et Sputnik.
 A la demande, et avec l’aide du gouvernement ukrainien, Google a développé un système d’alerte relatif aux raids aériens disponible sur les téléphones Android en Ukraine. Ce dispositif s’inscrit en complément du système ukrainien et basé sur les alertés déjà émises par le gouvernement ukrainien.
 Le 22 mai 2022, dans un article du Guardian, YouTube a annoncé avoir supprimé plus de 70 000 vidéos et 9 000 chaînes traitant du sujet de la guerre en Ukraine depuis le début du conflit.
 Huawei
 Huawei souhaitait tirer parti du retrait de ses concurrents occidentaux du marché russemais suspend leurs activités en Russie en avril.
IBM
Le 30 mai, IBM a annoncé l'interruption de ses activités commerciales en Russie.
LEGO
La société LEGO a apporter  un message fort pour l'Ukraine. L'entreprise de brique a décidé de créer des LEGO a l'effigie du président Volodymyr Zelensky ainsi les ventes récoltés seront reversé à l'Ukraine.
 Meta (groupe)
 Le 25 février, Facebook a annoncé vouloir mettre en œuvre une mesure visant à interdire aux médias russes d'avoir recours à leur plateforme publicitaire.
 Le  mars, le réseau Meta a annoncé avoir supprimé les pages des médias russes, Russia Today et Sputnik sur leurs différentes plateformes : Facebook et Instagram.
 Le 10 mars, le réseau Meta assouplit temporairement son règlement relatif à l'incitation à la violence et à la haine en permettant aux internautes de poster des messages hostiles envers les soldats et le gouvernement russes. 
 Microsoft
 Le 4 mars, le géant américain Microsoft a annoncé avoir suspendu la vente de ses produits et services Le président de Microsoft a déclaré .
 Netflix
 Le  mars, Netflix a annoncé qu'il n'entendait pas se conformer à la loi russe qui impose aux plateformes de streaming de proposer plusieurs chaines gratuites, dont certaines sont considérées comme des vecteurs de propagande gouvernementale.
 Netscout
 La société de cybersécurité Netscout a  rejoint la liste croissante des entreprises technologiques qui quittent la Russie en raison des sanctions internationales, ce qui signifie que ses protections contre les attaques DDoS ne seront plus disponibles pour les sites et services russes.
Nokia
Nokia a annoncé qu'il arrêterait les livraisons à la Russie pour se conformer aux sanctions imposées au pays.
Oracle
Le 2 mars, Oracle a annoncé interrompre l'ensemble de ses activités en Russie.
Paypal
Le 5 mars, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Paypal a annoncé la fermeture de ses services en Russie.
Samsung
Le 6 mars, Samsung Electronics a annoncé suspendre ses expéditions à destination de la Russie.
SAP
Le 2 mars, en conséquence des sanctions internationales, SAP a annoncé la cessation de ses activités en Russie, et notamment la vente de ses services et de ses produits. 
Snapchat
Le 5 mars, Snapchat a annoncé la désactivation de la "heatmap", une fonction qui permet de géolocaliser les "snaps" publics, dans le but de ne pas mettre en péril la sécurité des Ukrainiens utilisateurs de la plateforme. 
 Sony Pictures
 Sony Picture, filiale du groupe japonais Sony, a annoncé avoir suspendu le lancement de ses films dans les salles en Russie en raison de , ajoutant .
Starbucks
Le 8 mars, la société de café Starbucks a annoncé que les 130 cafés portant son nom en Russie allaient être fermés et qu'il allait cesser d'envoyer ses produits dans le pays.
 Starlink
 Le 26 février, Elon Musk annonce avoir activé le réseau Starlink au-dessus de l'Ukraine, fournissant ainsi un internet à haut débit au pays et rendant plus difficiles les cyberattaques russes. Il précise aussi que des terminaux supplémentaires sont en cours d'expédition.
 Le 28 février, Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien, annonce qu'une première livraison de terminaux de réception est arrivée en Ukraine.
 TikTok
 Le 6 mars, le réseau social TikTok a annoncé avoir suspendu la création de comptes et la diffusion de nouvelles vidéos depuis le territoire russe. Cette action a été amenée à la suite de la parution d'une nouvelle loi pénalisant la diffusion d'infirmation visant à discréditer l'armée et son invasion de l'Ukraine.
TotalEnergies
Le 23 mars, la société pétrolière TotalEnergies a annoncé l'arrêt de l'achat du pétrole russe et se tourne vers le gaz américains.
 Twitter
 En février 2022 Twitter a annoncé que les autorités russes avaient restreint l'accès à ses services en Russie et certains utilisateurs de Twitter en Russie ont connu des interruptions dans l'utilisation de la plateforme.
 Les 27 et 28 février, après s'être fait connaître pour avoir créé une application qui suit les déplacements de l'avion d'Elon Musk, Jack Sweeney lance deux comptes twitter, l'un suivant en temps réel l'avion de Vladimir Poutine et un autre suivant ceux d'une dizaine d'oligarques russes.
 WarnerMedia
 WarnerMedia a indiqué qu'au vu de la crise en Ukraine, il allait mettre en pause la sortie du nouveau Batman en Russie.
 Yandex
 L'application Yandex Maps, équivalent de « Google Maps » en Russie, a supprimé depuis le 9 juin les frontières entre l'Ukraine et la Russie sur ses cartes.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Impact économique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
 Relations entre la Russie et l'Ukraine
 Guerre russo-ukrainienne
 Annexion de la Crimée par la Russie en 2014
 Guerre du Donbass
 Crise diplomatique russo-ukrainienne de 2021-2022

Liens externes 
 Texte de Hu Wei titré en anglais  disponible en chinois, en anglais et en français respectivement sur uscnpm.org et legrandcontinent.eu.
 Discours du patriarche Cyrille (Kirill) lors du jour du pardon adamique soit le  commenté par Jean-Benoît Poulle sur legrandcontinent.eu.
 Le Pape François s’entretient avec le patriarche Kirill le  sur le site Vatican news

Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022